Нариньо, :

 Нариньо — департамент в Колумбии. Это же название носят ряд муниципалитетов в Колумбии
 Нариньо (культура) — доколумбова археологическая культура в Колумбии